Mujo ist

 eine Comedyfigur, siehe Mujo und Haso

Mujō ist

 die japanische Bezeichnung für Anicca, eines der Drei Daseinsmerkmale des Buddhismus.